Osoby o tym nazwisku:
 Benny Andersson – szwedzki kompozytor i aranżer
 Björn Andersson – szwedzki piłkarz
 Björn Andersson – szwedzki żużlowiec
 Christoffer Andersson – szwedzki piłkarz
 Johan Gunnar Andersson – szwedzki geolog, archeolog, sinolog
 Karin Dreijer Andersson – szwedzka wokalistka
 Karl Johan Andersson – szwedzki podróżnik i badacz Afryki
 Li Andersson – fińska polityk
 Magdalena Andersson – szwedzka ekonomistka i polityk
 Sven Andersson – szwedzki piłkarz i trener
 Sven Andersson – szwedzki piłkarz
 Sven Andersson – szwedzki inżynier i kierowca wyścigowy
 Sven Andersson – szwedzki żużlowiec
 Ulf Andersson – szwedzki szachista